

Островська сільська рада — сільське поселення, Юргамиський район, Курганська область

Островська сільська рада — сільська рада, Первомайський район, Автономна Республіка Крим